Николова може да се отнася за:
 Андреана Николова (р. 1976), българска певица
 Елеонора Николова (р. 1950), български политик
 Жана Николова-Гълъбова (1908-2009), български филолог
 Жорета Николова (р. 1961), българска актриса
 Марияна Николова (р. 1957), български географ
 Миа Николова (р. 1975), българска поетеса
 Мими Николова (р. 1938), българска певица
 Невена Николова (р. 1974), българска модна дизайнерка
 Пепа Николова (1946-2006), българска актриса
 Юлиана Николова (р. 1954), български политик

Вижте също 
 Елена Николай (Стоянка Николова)
 Йорданка Чанкова (Йорданка Николова)